Коул има више значења:
 Округ Коул (Мисури)
 Коул (Оклахома)